KGI steht für:
 Katholische Glaubensinformation
 Key Goal Indicator, Messgröße/Kennzahl im IT-Management

kgi steht für:
 Selangor-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung